Кубок Белоруссии по футболу 2021/2022 — 31-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч прошёл 21 мая в Минске на поле стадиона «Динамо».

Формат 

Победитель соревнования автоматически участвует в розыгрыше Лиги конференций сезона 2022/2023 со 2-го квалификационного раунда.

Представительство участников

Клубы-участники 
Данные клубы принимают участие в турнире:

Отборочные стадии

Предварительный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 1 клуб КФК (коллектив физической культуры)
 69 клубов второй лиги (Д3)
28 апреля прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

31-й розыгрыш Кубка стартовал ещё до окончания предыдущего турнира. Игры состоялись 8-9 мая 2021 года.

Первый отборочный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 35 победителей предварительного раунда
 5 клубов Второй Лиги (Д3)

12 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 22-23 мая 2021 года.

Второй отборочный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 20 победителей первого отборочного раунда
 10 клубов Первой Лиги (Д2)

24 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира. Футбольный клуб «Шахтер-Петриков» не принимает участие в турнире так как является фарм-клубом солигорского «Шахтера», а «НФК Крумкачы» вступят в борьбу за трофей на стадии 1/16 финала благодаря тому, что на данный момент лидировали во втором дивизионе.

Матч «Лесхоз» — «Узда» прошёл 16 июня 2021 года. Остальные игры состоялись 29-30 мая.

Финальный этап

1/16 финала 
На этой стадии примут участие:
 15 победителей второго отборочного раунда
 1 клуб Первой Лиги (Д2)
 16 клубов Высшей Лиги (Д1)

Игры состоялись 22-23 июня 2021 года, матчи «Стэнлес-ДЮСШ-3» — «Торпедо-БелАЗ» и «Нафтан» — «Динамо-Брест» — 10 июля, матч «Узда» — «Шахтёр» — 19 июля.

1/8 финала 
13 июля прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 7-9 августа 2021 года.

1/4 финала 
13 августа прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

На этом этапе сильнейшие определяются по итогам двухматчевого противостояния. Игры состоялись с 6 по 13 марта 2022 года.

1/2 финала 
На этом этапе сильнейшие определяются по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоялись 6, 7 и 27 апреля 2022 года.

Финал 

Финал турнира был сыгран 21 мая на минском стадионе «Динамо».

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 31-й Кубок Беларуси (2021/2022)

Белоруссия
2021/2022